Woltersdorf kan syfta på:

Orter 
Woltersdorf, Landkreis Oder-Spree – kommunen Woltersdorf bei Berlin, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
Woltersdorf, Wendland – kommunen Woltersdorf (Wendland), Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
Woltersdorf, Lauenburg – kommunen Woltersdorf, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
Woltersdorf, Biederitz – orten Woltersdorf i kommunen Biederitz, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
Woltersdorf, Casekow – orten Woltersdorf i kommunen Casekow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
Woltersdorf, Fläming – orten Woltersdorf i kommunen Nuthe-Urstromtal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
Woltersdorf, Zahna-Elster – orten Woltersdorf i kommunen Zahna-Elster, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
Woltersdorf, Bensdorf – orten Woltersdorf i kommunen Bensdorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
Woltersdorf – det tyska namnet på byn Sobieradz, Västpommerns vojvodskap, Polen, se Sobieradz

Personer 
 Woltersdorf(f) – ett tyskt efternamn.

Se även 
Woltersdorff-Theater – teater och biograf i Berlin som låg på Chausseestrasse 30 vid nuvarande Nordbahnhof under åren 1848-1939.